Scenă se poate referi la:

 Scenă, spațiu destinat desfășurării diferitelor spectacole artistice sau utilizat pentru evenimente publice
 Scenă, o diviziune a acțiunii unei piese de teatru
 Scenă de vară, un tablou al pictorului francez Frédéric Bazille

Vezi și
 Scena (dezambiguizare)